IJslands voetbalelftal onder 21 (mannen)
IJslands voetbalelftal onder 21 (vrouwen)